Chung Yun-seong e Ajeet Rai erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Marek Gengel e Adam Pavlásek hanno sconfitto Robert Galloway e Hans Hach Verdugo con il punteggio di 7–6(7-4), 6–4.

Teste di serie 

  Robert Galloway /  Hans Hach Verdugo (finale)
  Marek Gengel /  Adam Pavlásek (campioni)

  Nam Ji-sung /  Song Min-kyu (semifinale) 
  Luca Sanchez /  Kelsey Stevenson (primo turno)

Wildcard 

  Pruchya Isaro /  Kasidit Samrej (primo turno)

  Maximus Jones /  Palaphoom Kovapitukted (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Nonthaburi Challenger I 2023